Tiger Lake (englisch für ‚Tigersee‘) steht für:
 Tiger Lake (Carver County, Minnesota), USA
 Tiger Lake (Redwood County, Minnesota), USA
 Beide Seen wurden nach dort beobachteten Pumas benannt.
 Intel-Tiger-Lake-Mikroarchitektur